Franco Cerilli – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Mauro Cerilli – lottatore di arti marziali miste italiano